Miejscowości w USA:
 White Sulphur Springs – miasto w stanie Montana, w hrabstwie Meagher
 White Sulphur Springs – miasto w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Greenbrier